Semnopithèque est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains singes de la famille des Cercopithecidae. Il englobait à l'origine toutes les espèces asiatiques de la sous-famille des colobinés, également connues sous les noms communs de langurs, entelles, nasiques ou doucs.

Le genre unique Semnopithecus avait été créé en 1822 par le zoologiste français Anselme Desmarest pour les séparer des cercopithèques africains. Les avancées de la classification scientifique ont depuis distingué ces primates en plusieurs genres différents, que certains scientifiques regroupent dans la tribu des Presbytini.

Étymologie et histoire du terme 

Semnopithèque est un mot composé du grec  qui signifie grave, digne, vénérable, majestueux et de  qui signifie singe. Ce nom évoque l'allure grave de ces singes qui sont l'objet d'un culte en Inde.

Une particularité du mot « semnopithèque » est à noter : il contient une séquence ordonnée de quatre lettres consécutives de l’alphabet (en l’occurrence, MNOP : semnopithèque ).

Absent des dictionnaires de français d'autrefois, ce nom est utilisé pour la première fois en 1821 par Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire.

Le  Trésor de la langue française informatisé (TLFI) décrit le semnopithèque comme étant un « mammifère simien » caractérisé par son « assez grande taille » et sa « longue queue ». Il en précise le mode de vie : « vivant en troupes nombreuses» et l'habitat : « régions montagneuses et forestières de l'Asie méridionale ».

Découverte et classification 
La découverte des semnopithèques, et des colobinés en général, est relativement tardive. Dans son Histoire naturelle de 1766, Buffon ne mentionne que le douc, qu'il classe parmi les « guenons » ou « singes à longue queue ». Linné l'inclut en 1771 dans sa classification sous le nom de Simia nemaeus et le range dans le sous-groupe Cercopithecus. En 1787, Le baron Friedrich von Wurmb décrit pour la première fois le nasique, qu'il classe également parmi les cercopithèques (Cercopithecus larvatus).

Physiologie, comportement et écologie 

Les caractéristiques générales des semnopithèques sont celles des primates de la famille des Cercopithecidae, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur comportement ou leur physiologie respective.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Semnopithèque ardoisé - Semnopithecus schistaceus
 Semnopithèque de Barbe - Trachypithecus barbei
 Semnopithèque blanchâtre - Trachypithecus vetulus  
 Semnopithèque à bonnet - Trachypithecus pileatus
 Semnopithèque à coiffe - Trachypithecus cristatus
 Semnopithèque à crête - voir Semnopithèque à coiffe
 Semnopithèque cimepaye - Presbytis melalophos
 Semnopithèque croo - Presbytis comata
 Semnopithèque douc - Pygathrix nemaeus
 Semnopithèque de Dussumier - Semnopithecus dussumieri
 Semnopithèque entelle - Semnopithecus entellus
 Semnopithèque étoilé - la sous-espèce Trachypithecus auratus auratus du Semnopithèque noir
 Semnopithèque de François - Trachypithecus francoisi
 Semnopithèque à front blanc - Presbytis frontata    
 Semnopithèque de Gee - Trachypithecus geei
 Semnopithèque de Hà Tin - Trachypithecus hatinhensis
 Semnopithèque de l'Himalaya - Semnopithecus schistaceus
 Semnopithèque des îles de la Sonde  - Presbytis comata  
 Semnopithèque du Laos - Trachypithecus laotum
 Semnopithèque malais - Presbytis femoralis
 Semnopithèque mélalophe - voir Semnopithèque de Sumatra 
 Semnopithèque de Mentawai - Presbytis potenziani 
 Semnopithèque du Nilgiri - Trachypithecus johnii 
 Semnopithèque nasique - Nasalis larvatus
 Semnopithèque noir - Trachypithecus auratus
 Semnopithèque obscur - Trachypithecus obscurus  
 Semnopithèque de Phayre - Trachypithecus phayrei  
Semnopithèque de Popa (Langur de Popa) - Trachypithecus popa  
 Semnopithèque rubicond - Presbytis rubicunda
 Semnopithèque du Siam - Presbytis siamensis 
 Semnopithèque de Sumatra - Presbytis melalophos

Voir aussi 

 Liste des noms vernaculaires de primates

Notes et références 

Primate (nom vernaculaire)
Nom de primate ambigu